Короа може да се односи на:

 Короа (Ардени), насељено место у Француској, у департману Ардени
 Короа (Марна), насељено место у Француској, у департману Марна
 Короа лез Ермонвил, насељено место у Француској, у департману Марна